Terry L. Anderson
 Terry Anderson (scenarzysta)